Nomiyama ist der Familienname folgender Personen:

 Nomiyama Gyōji (* 1920), japanischer Maler
 Hideki Nomiyama (* 1975), japanischer Fußballspieler